Out of Season — студийный альбом Бет Гиббонс, солистки британской группы Portishead и Пола Вебба, бывшего бас-гитариста Talk Talk, выступающего на нём под псевдонимом Rustin Man. Выпущен в 2002 году на лейбле GO! Beat.

Об альбоме 
Бет Гиббонс познакомилась с Полом Веббом на своём прослушивании в новом проекте Пола O'Rang в 1991 году после распада Talk Talk, где тот был бас-гитаристом. Несмотря на несложившееся тогда сотрудничество, спустя семь лет в 1998-м после мирового турне получившей уже известность Portishead, музыканты начали совместную работу, результаты которой спустя четыре года вылились в альбом.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Out of Season на Discogs
 Out of Season  на сервисе «Яндекс.Музыка»

Альбомы 2002 года